Belknap (Illinois)
 Condado de Belknap
 Fort Belknap Agency

Desambiguações de topônimos